Джаландхар:

 Джаландхар — город в индийском штате Пенджаб. 
 Джаландхар — округ в индийском штате Пенджаб.